Рубцовщина — деревня в Гдовском районе Псковской области России, Добручинская волость.
 Рубцовщина — деревня в Гдовском районе Псковской области России, Спицинская волость.